(1846-1927), éditeur franco-suisse, fondateur des éditions Rouff.
 Marcel Rouff (1877-1936), poète, romancier et gastronome français, fils du précédent ;
 Maggy Rouff (1896-1971), créatrice de mode française.

Noms dérivés 
 Maison de Rouff (House of Rouff), maison de haute-couture fondée à Paris en 1884 et disparue en 1914.
 Éditions Rouff (1873-1982), maison d'édition française.